Výraz underground (anglicky podzemí) má více významů:

 Underground – neoficiální hnutí, subkultura
 Český underground – česká subkultura, zejména v době normalizace
 London Underground – metro v Londýně
 The Underground – anglické označení pro odboj během druhé světové války
 Underground (film) – název filmu režiséra Emira Kusturicy
 Underground – některé díly herzní závodní série Need for Speed
V názvu hudební skupiny
 Underground Kingz
 The Velvet Underground